Калеба́совое, или горля́нковое де́рево () — дерево семейства Бигнониевые, произрастающее в Центральной и Южной Америке и часто там культивируемое. Оно также интродуцировано в Западную Африку и тропическую Азию (Филиппины, Индонезия, Малайзия и т. д.).

Использование 
Зрелые плоды калебасового дерева имеют довольно прочную оболочку, благодаря чему из них изготавливают посуду для хранения продуктов (калебас) и музыкальные инструменты (маракаc, гуиро). Поджаренные семена употребляются в пищу. Отвар плодов используется для лечения диареи, болей в желудке, бронхита, кашля, астмы и уретритов. Отвар листьев употребляется при повышенном кровяном давлении. На Суматре отваром коры дерева промывают раны.

Галерея

См. также 
 Горлянка

Примечания

Литература 
 Вульф Е.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. — Л.: Наука, 1969.

Бигнониевые
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Лекарственные растения